Příjmení Niederle nosí více různých osobností:

 Bohuslav Niederle (1873–1963) – český chirurg, ředitel kladenské nemocnice, syn Jindřicha Niederleho
 Bohuslav Niederle (1907–2000) – český chirurg a profesor, syn Bohuslava Niederleho st.
 Ivo Niederle (1929–2021) – český herec a moderátor
 Jan Niederle, vícero nositelů, viz rozcestník
 Jindřich Niederle (1840–1875) – český profesor klasické filologie, překladatel a básník
 Jiří Niederle (1939–2010) – český fyzik, syn Bohuslava Niederleho ml.
 Josef Niederle (matematik) – český matematik
 Josef Niederle (politik) (1821–1894) – českoněmecký politik, starosta Lanškrouna
 Lubor Niederle (1865–1944) – český slavista, antropolog, etnolog, archeolog a muzejník, syn Jindřicha Niederleho
 Petr Niederle – český lékař

jiné
 Niederleho pavilon – nejstarší část Oblastní nemocnice Kladno kde sídlí její vedení
 Niederleho vila – dům ředitele nemocnice Bohuslava Niederleho